Anton Bezler ist der Name folgender Personen:

*Anton Bezler (Politiker) (1901–1977), deutscher Politiker
 Anton Bezler (Turner) (1909–1944), deutscher Turner